Trade Port Noord is een bedrijventerrein in Venlo-West in de Nederlandse provincie Limburg. Het terrein is gelegen in het noorden van de wijk Ubroek.

Trade Port concept 
In 1950 begon de geschiedenis van het industriegebied Venlo Trade Port als Groot-Boller, dat werd aangelegd op grondgebied van kasteel Boerlo. Waar Groot Boller nog vooral de ruimte gaf aan (kleinschalige) industrie, zou het Venlo Trade Port concept zich meer gaan richten op de logistieke sector. Eind jaren 80 werd het Trade Port concept ontwikkeld. Dit concept behelsde ontwikkeling van de industriële en logistieke sector in de Noord-Limburgse gemeente. Door gebruik te maken van verschillende modaliteiten wilde de gemeente bedrijven overhalen vestiging op de bedrijventerreinen te overwegen.

Kenmerk van het terrein 
Het terrein profileert zich as een van de duurzaamste bedrijventerreinen van Nederland. Het gebied behelst niet alleen kavels voor bedrijfsgebouwen, maar ook natuur.

Locatie 
Trade Port Noord wordt omsloten door de A67 en Trade Port West in het zuiden, het dor Sevenum in het westen, kassengebied Californië (Horst aan de Maas) in het noorden en Trade Port Oost in het oosten. Verder doorkruist de Greenportlane het gebied, die bij het veilingterrein van de veiling ZON begint.

Bedrijventerrein in Nederland
Economie in Venlo